Де Ланге () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Де Ланге, Дан (1915—1988) — норвежский шахматист голландского происхождения.
 Де-Ланге, Ильзе (настоящее имя Илзе Аннуска де Ланге; род. 1977) — нидерландская кантри и поп-певица.
 Де Ланге, Петер Джеймс (род. 1966) — новозеландский ботаник (ботаническое сокращение).
 Де Ланге, Тития (род. 1955) — голландский учёный, её труды в основном посвящены клеточной биологии.
 Де Ланге, Эспен — норвежский кёрлингист.